Dönges steht für:
 Dönges (Bad Salzungen), Ortsteil der Stadt Bad Salzungen im Wartburgkreis in Thüringen

Dönges oder Doenges ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Dönges (1853–1923), deutscher Prediger, Bibelausleger und Verleger der Brüderbewegung
 Günter Dönges (1923–2001), deutscher Heftroman-Autor
 Jürgen Dönges (1956–2012), deutscher Schlagerkomponist
 Jutta A. Dönges (* 1973), deutsche Managerin
 Karl-Werner Dönges (* 1958), deutscher Leichtathlet
 Paula Doenges (1874–1931), deutsche Opernsängerin (Sopran) 
 Theophilus E. Dönges (1898–1968), südafrikanischer Politiker
 Willy Doenges (1866–1932), deutscher Kunsthistoriker, Journalist und Verleger

Siehe auch:
 Donges
 Thönges
 Tönges